Henry Porter (basquetebol) (1891-1975), treinador de basquetebol estatunidense

 Henry Porter (dramaturgo) (. 1559), dramaturgo inglês

 Henry Porter (jornalista) (1953), jornalista inglês

 Henry Porter (beisebol) (1847-1923), jogador de beisebol do século 19

Desambiguação